Hofstätten (Duitsland) - plaats in Rijnland-Palts
 Hofstätten an der Raab - plaats in Oostenrijk